Кудрявцева Валерія Львівна ( 1971) — російська телеведуча, акторка, співачка та танцівниця.
 Кудрявцева Людмила Олексіївна ( 1947) — професор кафедри російської мови Інституту філології КНУ, Президент Української асоціації викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ).
 Кудрявцева Ольга Миколаївна (1896—1964) — скульптор, член Спілки Художників України, доцент Харківського художнього інституту.
 Кудрявцева Стефанія Олексіївна (1908—1990) — радянська агрономка, громадська та політична діячка.
 Кудрявцева Яна Олексіївна — російська гімнастка (художня гімнастика). Срібна призерка Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро (2016).